Clownerna kan avse:
 Plural i bestämd form av clown
 En film (1970) av Federico Fellini
 En skulptur (1987) av Inga Hellman-Lindahl